Ел Кристо има више значења:

 Ел Кристо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кристо, Ранчо де Гомез (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кристо (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кристо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кристо (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кристо (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кристо, Ла Мора (Тепеохума), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кристо, Хосе Гонзалез (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кристо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кристо, Дон Кармело (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Кристо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кристо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кристо (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кристо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кристо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кристо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кристо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кристо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кристо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кристо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику